Bartodzieje ist Name folgender polnischer Dörfer:
 Bartodzieje (Wągrowiec) (Bartelsee) in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Wągrowiec
 Bartodzieje (Masłowice) in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Masłowice
 Bartodzieje (Belsk Duży) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Belsk Duży
 Bartodzieje (Jastrzębia) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Jastrzębia
 Bartodzieje (Obryte) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Obryte
 Bartodzieje (Tczów) in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Tczów
 Bartodzieje (Niechlów) (Zeippem) in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Niechlów